O fundo de comércio, llave de negocio, aviamento ou goodwill é um bem com características dominantes de incorpóreo, e recessivas, de corpóreo, lastreado na economicidade ou no superlucro, criado pelo titular da empresa no exercício desta. As sociedades simples, as associações e fundações, por não possuírem o elemento de empresa, não possuem o fundo de comércio, podendo, quiçá, obter uma super renda, sem que isto venha a se tornar num fundo de comércio. Tem a sua valorização e registro contabilístico guiada pelo método holístico de valoração do fundo de comércio.

Embora não haja um conceito uniforme de fundo de comércio, tem-se reconhecido, segundo consenso geral, que é ele composto de um conjunto de bens  incorpóreos que facilitam o exercício da atividade mercantil. No Brasil, por força do cc2002 emprega-se, também, a expressão aviamento para denominar o fundo de comércio.

Como Avaliar o fundo de Comércio 

A avaliação do fundo de comércio pode ser feita pelo método holístico.

Ver também 
 Patrimônio de marca

Bibliografia 
 AUTUORI, Luiz. Fundo de Comércio:Locação Comercial . Rio de Janeiro, 1949. Livro  
 SÁ, Antonio Lopes de. Fundo de Comercio Avaliação de Capital e Ativo: Intangível - Doutrina e Prática, Juruá, Curitiba. 2007. ISBN 978853623885-2 
 NEIVA, Raimundo Alelaf. Valor de Mercado da Empresa. São Paulo: Atlas, 1992.  ISBN 85-224-2247-8
 HOOG, Wilson Alberto Zappa. Fundo de Comercio Goodwill Em: - Apuração de Haveres - Balanço Patrimonial , Juruá, Curitiba. 2005  ISBN 978-853-622-991-1

Ligações externas 
 

Contabilidade